Le Centre régional d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté (ou CREPS de Franche-Comté) est un ancien établissement public national à caractère administratif du ministère des Sports, qui assure des activités de niveau national, et qui exerce ses interventions principalement dans la région de Franche-Comté.

Histoire 

 1958 Création de la base départementale de Chalain.

 1962
 Inauguration du premier bâtiment par Maurice Herzog, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports.
 La base départementale devient annexe du CREPS de Dijon.

 1969 Ouverture de l'École nationale de ski française (ENSF) avec une gestion bicéphale : la douane et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

 1985 Création par le décret n° 85-1402 du , du CREPS de Chalain.

 1986 Construction de tous les bâtiments.

 1989 Création à Pontarlier d’une antenne de formation de la Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) du Doubs (puis de la Direction régionale de la jeunesse et des sports (DRDJS) de Franche-Comté en 1995).

 1994 La douane quitte l'ENSF.

 1996 Fin du programme immobilier.

 1999 
 Création du Centre national de ski nordique (CNSN).
 Création par le décret n° 99-270 du , du CREPS de Franche-Comté, à la suite du regroupement du CREPS de Chalain et du Centre national de ski nordique.

 2000 Rattachement de l'antenne de Pontarlier au CREPS de Franche-Comté sous l'appellation Centre de formation aux métiers de la moyenne montagne (CF3M), centre de formation spécialisé dans la polyvalence en moyenne montagne.

 2005
 Implantation d'un site à Besançon.
 Le CREPS de Franche-Comté site de Besançon héberge le Pôle Ressources National Sport Education Insertion. 
 Le CREPS de Franche-Comté est le premier CREPS certifié AFAQ ISO 9001 version 2000.

 2006 Le périmètre de certification est étendu au site de Besançon et au Pôle ressources national « sport éducation insertion », ainsi qu'au Service associé de formation du Territoire de Belfort (SAF 90). Le CREPS de Franche-Comté est alors le premier CREPS certifié ISO 9001 version 2000 sur l'ensemble de ses activités.

 2007 Le CREPS de Franche-Comté ouvre les portes d'un nouveau site début  au sein de la Maison des métiers de la ville à Montbéliard, pour développer et mettre en place des formations socio-sportives.

 29 aout 2009 le Creps de Franche Comté est supprimé par décret ; le Centre national du ski nordique est rattaché à l'École nationale de ski et d'alpinisme, devenue École nationale des sports de montagne en 2010.

Missions 
 Participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entrainement des sportifs de haut niveau.
 Entreprendre des actions d’études, de recherche et de documentation, en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés.
 Assurer la formation des professionnels de l’animation sportive et socio-culturelle.
 Participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations.
 Contribuer à l’animation sportive régionale.
 Concourir au développement de la communication sociale.
 Assurer une mission de conseil, d'accompagnement et de coordination des plates-formes.

Organisation 

Au moment de sa dissolution, le CREPS de Franche-Comté était implanté sur cinq sites, chacun assurant des formations aux métiers du sport et de l'animation, des actions en faveur du sport de haut-niveau et accueillant également de nombreux stages multi-activités sur différents thèmes.

Site de Chalain : Centre national des sports de plein air (CNSPA) 
 
Implanté sur la commune de Doucier, dans un site d’exception aux abords du lac de Chalain, le CNSPA permet la pratique de nombreuses activités.
Le centre propose différentes formations et accueil de nombreux stages et séminaires.
Pour ce faire, des moyens humains et des infrastructures sont mis à disposition : la restauration, l'hébergement, des salles de travail, une salle de musculation, un espace récupération (sauna, hammam, spa), une halle sportive (pas de tir à l'arc de ), une salle ainsi qu'une tour d'escalade, un manège équestre olympique, un parcours en terrain varié (PTV), une salle de projection…

Site de Prémanon : Centre national de ski nordique (CNSN) 

Situé en moyenne montagne, sur la commune de Prémanon, en plein cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, il est le lieu privilégié pour la pratique de cette activité.
Anciennement nommé École Nationale de Ski Française créé en 1969, le CNSN a pour vocation originelle le ski nordique.
Le CNSN propose des formations liées aux sports de pleine nature et constitue un centre de ressources pour le haut-niveau en ski nordique.
Pour ce faire, des moyens humains et des infrastructures sont mis à disposition :
Restauration, hébergement, salles de travail, salle de musculation, gymnase, sauna, tremplin de saut à ski, stand de tir et équipement scientifique pour la recherche et le suivi des sportifs de haut-niveau : laboratoire d’exploration fonctionnelle, chambres hypoxiques, ligne de tir thermostatée.

Site de Besançon 

Implanté depuis  à proximité des principaux partenaires sportifs (pôles sportifs, UFR STAPS, Maison départementale des sports…), le site de Besançon est davantage positionné sur des activités et problématiques citadines en complémentarité des autres sites, afin de couvrir l'ensemble du territoire franc-comtois, et de proposer une offre complète de formation.

Le CREPS de Franche-Comté, site de Besançon comprend 3 entités :

 Un Département Formation
 Un Département Sport Haut Niveau
 Le Pôle ressources national Sport Education Insertion (PRN SEI)

Site de Pontarlier : Centre de formation aux métiers de la moyenne montagne (CF3M) 

Il est implanté en moyenne montagne, dans la ville de Pontarlier, au cœur du Haut Doubs.
Il permet la pratique de nombreuses activités sportives de plein-air dans un cadre de grande qualité.
Les formations proposées au CF3M s'articulent essentiellement autour du concept de sport nature permettant aux éducateurs d'acquérir des qualifications et des compétences diversifiées.

Montbéliard : sites Nord Franche-Comté

Antenne de Montbéliard – Maison des Métiers de la Ville 

L'antenne de Montbéliard a son bureau installé au sein de la Maison des Métiers de la Ville, structure moderne récemment construite par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard dans la zone universitaire des portes du Jura.

Les actions du CREPS s’y orientent principalement autour de la formation aux métiers socio-sportifs.

Belfort : Services associés de formation (SAF 90) 

Le Service associé de formation du Territoire de Belfort (SAF 90) attaché à la Direction départementale de la jeunesse et des sports de Belfort met en place des formations sur l'aire urbaine de Belfort.
Le SAF 90 conduit aujourd'hui deux formations : Le BPJEPS Activités physiques pour tous et le BEES  option football réservé aux joueurs professionnels du  football club Sochaux Montbéliard (FCSM).

Articles connexes 
 Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives
 Organisation du sport en France

Établissement public à caractère administratif en France
École en France
Sport en Bourgogne-Franche-Comté